

География 
 Челано — коммуна и город в Италии, в регионе Абруццо.
 Челано — озеро в Италии, осушенное в 1875 году.

Персоналии 
  — итальянский актёр.
 Карло Челано (1617—1693) — итальянский писатель.
 Фома Челанский (ок. 1200 — ок. 1265) — итальянский писатель XIII века, писавший по-латыни.